Benzoni – famiglia aristocratica cremasca
 Alberto Benzoni – giornalista, storico e politico italiano
 Fabrizio Benzoni – politico italiano
 Giovanni Maria Benzoni – scultore italiano 
 Girolamo Benzoni – esploratore, commerciante e viaggiatore italiano
 Giuliana Benzoni – nobile italiana
 Rosalba Benzoni – politica italiana
 Giovanni Maria Benzon (noto anche come Giovanni Maria Benzoni) – arcivescovo cattolico italiano 
 Vittore Benzon – poeta ed attore teatrale italiano
 Juliette Benzoni – scrittrice francese